Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
У фіналі Анджелік Кербер перемогла Маріон Бартолі з рахунком 7–6(7–3), 5–7, 6–3, здобувши свій перший титул WTA.

Сіяні гравчині

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Альберта Бріанті
  Варвара Лепченко
  Джилл Крейбас

 Сітка 

 Перший кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Мона Бартель
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Коритцева Марія Сергіївна
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Маргаліта Чахнашвілі
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Жюлі Куен
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Марта Домаховська
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Елена Богдан
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Лаура Торп
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=7
| RD1-team8= Варвара Лепченко
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Мона Бартель
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Жюлі Куен
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Марта Домаховська
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Варвара Лепченко
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Мона Бартель
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=7
| RD3-team2= Варвара Лепченко
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3= 
}}

Другий кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=4
| RD1-team1= Грета Арн
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Міртій Жорж
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=5

| RD1-seed3=Alt
| RD1-team3= Наталі Грандін
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=1
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Северін Бельтрам
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джулія Гатто-Монтіконе
| RD1-score5-1=65
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=2
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Джессіка Жіньє
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Братчикова Ніна Олегівна
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Грета Арн
| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2='''6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Северін Бельтрам
| RD2-score2-1=63
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Open GDF Suez, одиночний розряд
2012